О́бод — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-центральной части района, в лесной местности около истока р. Почуга, вблизи озера Глухое.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Обод.

До прихода советской власти — имение.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

Население

Инфраструктура 
В 1931-41, 1944-50 годах действовал колхоз «Обод». В 1950-58 годах деревня стала центром
укрупнённого колхоза имени Мичурина. В 1958—1992 действовала бригада Обод, до 1970 г. совхоза «Авангард», до 1992-ого совхоза «Пламя». Работали МТФ, ферма по выращиванию молодняка КРС — теперь это руины.

Ободское земское училище (1911), Ободская школа I ступени (1927).

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге.

Примечания

Литература 
О́бод // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 316—317.
Населённые пункты Струго-Красненского района